Personen met de achternaam Kruithof
 Anouk Kruithof (1981), Nederlands fotografe
 Arie Andries Kruithof (1909-1993), Nederlands fysicus en hoogleraar natuurkunde aan TU Eindhoven
 Jaap Kruithof (1929-2009), Vlaams filosoof, publicist en opiniemaker
 Jacques Kruithof (1947-2008), Nederlands schrijver
 Jan Roelof Kruithof (1936), Nederlands architect en voormalig marathonschaatser

Wetenschap
 Kruithofcurve, ook wel Kruithofeffect genoemd, term in de natuurkunde vernoemd naar Arie Andries Kruithof

Nederlandse of Vlaamse achternaam